Franciaország
Passy, Párizs XVI. kerülete
Passy, település Haute-Savoie megyében
Passy, település Saône-et-Loire megyében
Passy, település Seine-Maritime megyében
Passy, település Yonne megyében

Egyéb
Passy metróállomás a párizsi metró 6-os vonalán